Łacińskie słowo classis (oddział) może oznaczać:
 classis – kategoria taksonomiczna:
 w botanice oznacza klasę,
 w zoologii oznacza gromadę;
 classis – flota rzymska;
 Classis (Portus Classis) – port w Rawennie.